Beżanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Beżanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Beżanowo – obszar chroniony w Bułgarii